Guy Kibbee – attore statunitense
 Milton Kibbee – attore statunitense
 Roland Kibbee – sceneggiatore e produttore statunitense